Шушково — упразднённая в 2021 году деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входила в состав Кубенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубенский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 33 км, до центра муниципального образования Кубенского — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Вецкое, Буяново, Легкое, Ермолино, Тимофеево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Упразднена 19 июля 2021 года постановлением Правительства Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 Шушково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Вологодского района
населённые пункты, упразднённые в 2021 году
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области